Der Police Tero Football Club (Thai: ), ehemals BEC-Tero Sasana Football Club (Thai: ), ist ein professioneller Fußballverein aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok, welcher 1992 gegründet wurde. Der größte Erfolg des Vereins war das Erreichen des Finals der AFC Champions League 2003. Zurzeit spielt der Verein in der höchsten thailändischen Spielklasse, der Thai League.

Vereinsgeschichte 

Der Verein wurde 1992 von Worawi Makudi in Bangkok, unter dem Namen Sasana Witthaya School FC gegründet. Unter dem Namen Singha Tero Sasana spielte der Verein 1996 seine erste Saison in der Premier League. Nachdem der Verein von der Firma Tero Entertainment gesponsert wurde benannte man sich zunächst in Tero Sasana um. Seit 1998 trägt man jetzt den Namen BEC-Tero Sasana, nachdem Tero Entertainment von der Firma BEC aufkauft worden ist. Nach zwei Dritten Plätzen in den Saisons 1998 und 1999 gewann der Klub zwei Meisterschaften in Folge.

Von 1999 bis 2003 nahm der Verein an der AFC Champions League teil. 2003 konnte dabei völlig überraschend das Finale erreicht werden. Der größte Erfolg des Vereins bis heute. Nach Hin- und Rückspiel war die Mannschaft dem Al Ain Club am Ende mit 1:2 unterlegen. Seit den beiden Meisterschaften versucht der Verein wieder an alte Erfolge anzuknüpfen. Seit Beginn der Saison 2008 wird der Verein von Christophe Larrouilh (geb. 1962) trainiert, einem Franzosen, der jahrelang für die Jugendakademie des FC Arsenal in Thailand zuständig war. Trotz neuem Trainer, blieb auch 2008, wie schon die beiden Jahre zuvor, nur der dritte Platz zum Saisonende.

Der Verein hat eine starke Bindung zum FC Arsenal. So eröffnete man gemeinsam im Jahre 2006 einen Fanshop in Bangkok. 2009 nahm der Verein am Queen’s Cup teil und scheiterte im Finale am Hallelujah FC aus Südkorea. Der Verein brachte immer wieder Spieler für die Nationalmannschaft Thailands hervor. Einer der größten Stars im thailändischen Fußball, Teerathep Winothai, spielte von 2006 bis 2008 bei BEC-Tero. Im Januar 2009 wechselte er zum belgischen Zweitligisten Lierse SK.

Im Juni 2009, zu Ende der Hinrunde, wurde Tawan Sripan als neuer Trainer des Vereins bekannt gegeben. Tawan ist ein Trainerneuling und spielte bis 2008 selbst für BEC-Tero und er war einer der bekanntesten und erfolgreichsten Fußballer Thailands. Sein Vorgänger Christophe Larrouilh trat den Posten als Technischer Direktor an. BEC-Tero liegt zum Ende der Hinrunde auf Platz fünf der Thai League. Unter Tawan gelang dem Klub der Einzug in das Pokalfinale 2009. Dort traf man auf den FC Thai Port und unterlag am Ende nach Elfmeterschießen. Die Premier-League-Saison 2009 schloss man am Ende auf Platz 4 ab.

Partnerschaften 
Unter der Federführung von BEC-Tero Sasana wurde im Januar 2010 eine strategische Partnerschaft mit 4 weiteren Vereinen unterzeichnet. Dies sind der FC Chiang Mai, FC Ayutthaya, FC Hatyai und der FC Sisaket. Unter anderem wurde der Austausch von Spielern zwischen diesen Vereinen vereinbart.

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Boonyachinda Stadium (Thai: สนามบุณยะจินดา) in Bangkok aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 3500 Zuschauern. Bei dem Stadion handelt es sich um ein Mehrzweckstadion. Besitzer und Verwalter des Stadions ist die Royal Thai Police.

Spielstätten

Vereinserfolge

National 
 Thailand Premier League
 Meister: 2000, 2001/02
 Vizemeister: 2002/03, 2003/04

 FA Cup
 Sieger: 2000
 Finalist: 2009

 Thai League Cup: 2014

 Queen’s Cup
 Finalist: 2009

 Thai League 2
 Vizemeister: 2019

Kontinental 
 AFC Champions League
 Finalist: 2002/03

Spieler  
Stand: 26. Januar 2023

Trainer

Beste Torschützen seit 1997

Saisonplatzierung

Police Tero FC U23

Spieler

Stadion 
Der Verein trug seine Heimspiele im Boonyachinda Stadium aus.

Saisonplatzierung

Sponsoren

Zuschauerzahlen seit 2011

Weblinks 

 Offizielle Website
 
 
 
 Police Tero FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Police Tero FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Einzelnachweise 

Fußballverein aus Bangkok